Saint Ann kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Parish of Saint Ann, parish,

USA 

 Saint Ann (ort i USA), Missouri, Saint Louis County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar